Серена Вільямс і Вінус Вільямс були чинними чемпіонками, але обидві знялись з турніру через тромбоемболію легеневої артерії  та травму кульшового суглоба відповідно.Андреа Главачкова і Луціє Градецька здобули титул, у фіналі перемігши Саню Мірзу і Олену Весніну з рахунком 6–4, 6–3.

Сіяні пари

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Примітки 
 Main draw

Відкритий чемпіонат Франції з тенісу
Тур WTA 2011
2011 у тенісі